Waren poate fi:

Waren (Müritz)  in Mecklenburg-Vorpommern
„Waren” în limba germană „mărfuri”